Cesarz Taishō – tytuł cesarza Japonii Yoshihito (1879-1926)
 Taishō – okres w dziejach Japonii
 Taishō Shinshū Daizōkyō – kanon pism buddyjskich
 Taisho – dzielnica Osaki
Element oznaczenia broni japońskich:
 Karabin maszynowy Typ 3 Taishō
 Karabin maszynowy Typ 11 Taishō
 Granatnik Typ 10 Taishō